Pisang ist der Name
 eines Berges in Nepal, siehe Pisang (Himalaya)
 eines Ortes in Nepal, siehe Pisang (Manang)
 eines deutschen Schiffs, siehe Typ Puná #Die Schiffe
 eines niederländischen Likörs, siehe Pisang Ambon
 für einen einfachen Untergebenen bei deutschen Landstreitkräften (Deutsches Heer (Deutsches Kaiserreich), Reichswehr und Heer (Wehrmacht)) bis 1945. Er leitet sich vom französischen paysan (Bauer) ab und wurde abfällig gebraucht.

Außerdem ist Pisang in einigen Sprachen der Name für Bananen.

Pisang Palau heißen mehrere Inseln in Südostasien:
 Pisang (Insel, Bandainseln), in der Bandasee
 Pisang (Insel, Lampung), vor der Südküste von Sumatra
 Pisang (Insel, Negeri Kawa), am Nordrand der Seramsee
 Pisang (Insel, Obi-Inseln), in den Obi-Inseln (Nordmolukken)
 Pisang (Insel, Pontian), in der Malakkastraße (Malaysia)